Лансьего (, ) — населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Алава в составе автономного сообщества Страна Басков (автономное сообщество). Муниципалитет находится в составе района (комарки) Риоха-Алавеса. Занимает площадь 24,20 км². Население — 696 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 48 км.

История 
Город основан в 1630 году.

Население

Примечания

Ссылки 
 Lantziegoko udaletxearen webgunea.

Населённые пункты Алавы
Муниципалитеты Алавы